Консуэло (Чело) Родригес Альварес (; 25 февраля 1940 года, Канабаль, Галисия, Испания) — венесуэльская актриса и модель.

Биография 
Консуэло Родригес Альварес родилась в небольшом галисийском городке Канабаль, но в 14 лет вместе с родителями и младшим братом переехала в Венесуэлу. Её карьера началась с участия в «Шоу Ренни» — программе легендарного венесуэльского телеведущего Ренни Оттолины. В 60-е годы Чело Родригес — одна из наиболее востребованных моделей Венесуэлы. В конце 60-х гг она дебютирует как актриса на телеканале «РКТВ», но ей достаются лишь небольшие эпизодические роли и малозначительные персонажи, в начале 70-х Чело переходит на «Веневисьон», где за ней быстро закрепляется амплуа «злодейки» (теленовеллы «La senorita Elena», «La Loba»). В 1977 году Чело приглашают на главную роль в теленовеллу «Рафаэла», где её партнёром стал перуанский актёр Арнальдо Андре. Дуэт Андре-Родригес оказался настолько удачным, что они сыграли вместе ещё в двух телесериалах «Мария дель Мар» (1978) и «Ана Мария» (1978). Чело Родригес разведена. Первым её супругом был популярный в Венесуэле актёр и певец Оскар Мартинес, вторым — актёр Орландо Урданета (1975—1990). От этого брака есть сын. В 80-е годы Чело Родригес снимается мало, уделяя основное внимание семье, но в 1986 году возвращается на «Веневисьон», а в 1989 году играет в роль Авроры в телевизионном сериале «Реванш». С этого момента Чело активно снимается на этом канале, а также много играет в театре.

Фильмография 
 «Corazon de Madre» (1969)
 La usurpadora (1971)
 La doña (1972)
 La loba (1973)
 La señorita Elena (1975)
 Rafaela (1977)
 La Zulianita (1977)
 Daniela (1978)
 María del Mar (1978)
 Ana Maria (1978)
 «La Revancha» (1989)
 Mundo de fieras (1991)
 Mujercitas (1999)
 Hechizo de amor (2000)
 Engañada (2003)
 Sabor a ti (2004)
 El amor las vuelve locas (2005)
 Vieja Yo (2008)

Ссылки 
 
 
 https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/rodriguez-alvarez-consuelo-10227133

Иммигрировавшие в Венесуэлу из Испании